Nara se poate referi la:

 Prefectura Nara, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Nara, o localitate în Japonia, în prefectura Nara.
 Perioada Nara, o perioadă în istoria Japoniei.
 Râul Nara, un râu în Federația Rusă.
 Asteroidul 7253 Nara, un corp ceresc numit după municipiul și prefectura Nara.

Vezi și
 Nară (dezambiguizare)